Blaťák má více významů:

 Blaťák (příjmení)
 František Blaťák (1868–1926) – český kněz, redemptorista
 Miroslav Blaťák (* 1982) – český hokejista

 Blaťák – fiktivní rybník z komiksu Čtyřlístek, ve skutečnosti Máchovo jezero
 Blaťák – obyvatel Blat
 Blaťácké zlato – druh sýra

Související články 
 Blata (rozcestník) – více jmen
 Blatná (rozcestník) – více jmen
 Blatný – více jmen